Sauville je název dvou obcí ve Francii:

 Sauville (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Sauville (Vosges) – obec v departementu Vosges